Суперкубок Японії з футболу 2017  — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 лютого 2017 року між чемпіоном Японії і володарем кубка Імператора Японії клубом Касіма Антлерс та віце-чемпіоном Японії клубом Урава Ред Даймондс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2017
Японія
Лютий 2017
2017 в Японії
Спортивні змагання у Йокогамі